Miami Open 2017, właśc. Miami Open presented by Itaú 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2017 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 22 marca–3 kwietnia 2017 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 7 913 405 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Stanach Zjednoczonych